Ebermaier ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heinrich Ebermaier (1802–1870), deutscher Arzt und Botaniker
 Johann Ebermaier (1598–1666), deutscher Pfarrer und Schriftsteller, Verfasser von Emblembüchern
 Johann Erdwin Christoph Ebermaier (1769–1825), deutscher Arzt (Chirurg), Apotheker und Botaniker
 Karl Ebermaier (1862–1943), preußischer Landrichter und Kaiserlicher Gouverneur von Kamerun